|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Bali (officieel Commonwealth Bank Tennis Classic) van 2008 vond plaats van 8 tot en met 14 september 2008 op het Indonesische eiland Bali. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Lindsay Davenport was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Daniela Hantuchová bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Tamira Paszek.

Het tweede reekshoofd, Patty Schnyder uit Zwitserland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Oostenrijkse Tamira Paszek in twee sets. Schnyder wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Bali op haar naam te schrijven. Het was haar elfde WTA-titel, de eerste sinds drie jaar.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Ji Chunmei en Sun Shengnan hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Daniela Hantuchová en Flavia Pennetta, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als derde geplaatste duo Hsieh Su-wei en Peng Shuai won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Marta Domachowska en Nadja Petrova in de match-tiebreak, nadat beide voorgaande sets in een tiebreak waren geëindigd. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Taiwanese Hsieh had daarnaast al twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Chinese Peng ook twee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bali 2008
Bali